Gambrinus (Tsjechisch bier), Tsjechisch biermerk.
 Gambrinus (geslacht), geslacht van kniptorren.
 Gambrinus (koning), legendarische bierkoning.
 Gambrinus (trein), voormalige West-Duitse trein.
 Gambrinus (vereniging), een Belgische vereniging voor bierliefhebbers.
 Cambrinus (bier), een Belgisch bier